INF est un sigle qui peut désigner :

 Institut national du football de Clairefontaine ou INF Clairefontaine, un centre de préformation français (enfants de 13 à 15 ans) spécialisé dans le football ;
 Institut national du football de Vichy ou INF Vichy, un centre de formation français spécialisé dans le football ;
 Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, un traité sur les armements nucléaires signé par les États-Unis et l'URSS.
 Infini, en informatique le diminutif pour infinity.
 INF 2, le journal télévisé français de la deuxième chaîne couleur de l'ORTF diffusé du  au .